Alcain ist der Name von

 Philippe Alcain, französischer Autorennfahrer
 Herminia de Alcain (1826–1887), Ehefrau von Jacques Offenbach ♀	
 Cañada del Alcain, Ort in Uruguay
 Alfredo Alcaín (* 1936), spanischer Maler
 Gonzalo Alcaín (* 1980), spanischer Sänger
 Francisco J Alcain